Верблю́дка:
 Верблюдка () — род растений семейства Маревые.
 Верблюдка — гора в Хостинском районе города Сочи, Краснодарский край, Россия.
 Верблюдка — остров в заливе Сиваш, в границах Херсонской области Украины.
 Верблюдки () — отряд насекомых.

См. также 
 Верблюд (значения)